

Codici 
 SEK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ksar Es Souk (Marocco)
 sek – codice ISO 639-3 della lingua sekani
 SEK – codice valutario ISO 4217 della Corona svedese, valuta della Svezia

Altro 
 Sèk – gruppo etnico di Laos e Thailandia
 Studio SEK – studio d'animazione nordcoreano